Резиде́нция — село в Охотском районе Хабаровского края. Административный центр Резидентского сельского поселения. Расположено на берегу Охотского моря, в 5 километрах от Охотска.

История 
Первые заимки и хутора начали появляться на месте села в первой трети XIX века. Жители тогда занимались земледелием и животноводством.

Население

Примечания

Ссылки 
 Резиденция в Викимапии
 Система «Налоговая справка»

Населённые пункты Охотского района